A romance (Bax) - een compositie van Arnold Bax
 A Romance of Happy Valley - Amerikaans film uit 1919